Tuco ist eine Bezeichnung für

 Nevado de Tuco, einen Berggipfel in der Cordillera Blanca in Peru
 Tuco (La Libertad), eine Stadt im Department La Libertad in Peru
 Tuco (Lima), eine Stadt im Department La Libertad in Peru
 einen spanischen Slangausdruck für „Terrorist“ in Peru
 Tuco Ramirez, eine von Eli Wallach gespielte Figur aus Sergio Leones Italowestern Zwei glorreiche Halunken
 Tuco Salamanca, eine von Raymond Cruz gespielte Figur aus der US-amerikanischen Fernsehserie Breaking Bad
 Tuco (Eule), eine Eulen-Spezies in Südamerika
 Tuco-tuco, eine Gattung südamerikanischer Nagetiere
 Tuco (Fluss), einen Fluss in der Gemeinde Viqueque/Osttimor